Gmina Richland (hrabstwo Adair)
 Gmina Richland (hrabstwo Carroll)
 Gmina Richland (hrabstwo Chickasaw)
 Gmina Richland (hrabstwo Decatur)
 Gmina Richland (hrabstwo Delaware)
 Gmina Richland (hrabstwo Dickinson)

Zobacz też